Stillwater est un nom notamment porté par :

Toponyme

Stillwater (Connecticut) ;
 Stillwater (Minnesota) ;
 Stillwater (New Jersey) ;
 Stillwater, ville dans l’État de New York ;
 Stillwater, village dans l’État de New York ;
 Stillwater (Oklahoma) ;
 Stillwater (Pennsylvanie).

La rivière Stillwater, cours d'eau de l’Île du Sud.
 Stillwater, ville de l’Ile du Sud.

Cinéma / Télévision 

 Stillwater, film américain réalisé par Tom McCarthy (2021).
 Eau-Paisible ou (Stillwater en version originale) est une série télévisée animée pour enfants.

Divers 
 Sibanye-Stillwater, entreprise sud-africaine spécialisée dans l'extraction d'or.